Макдональд, Джеймс: Макдональд, Джеймс — американский актер.
 Макдональд, Джеймс (1906—1991) — американский актер озвучивания.
 Макдональд, Джеймс — канадский спортсмен, участник Игр Британской Империи 1938 года.
 Макдоналд, Джеймс Гровер (1886—1964) — американский дипломат, профессор и журналист, общественный деятель.
 Макдональд, Джеймс Рамсей (1866—1937) — премьер-министр Великобритании.
  — американский физик атмосферы.
 Макдоналд, Джеймс Эдуард Херви (1873—1932) — канадский художник, член Группы Семи, один из основателей национальной канадской живописи.